John Aizlewood (1895-1990), un militaire britannique ;
 Mark Aizlewood (1959-), un ancien footballeur gallois ;
 Steve Aizlewood (1952-2013), un footballeur gallois.